Ки́прская конве́нция (, ) — тайный англо-турецкий договор об «оборонительном союзе», который был направлен против интересов Российской империи в переднеазиатском регионе.

Договор был подписан 4 июня 1878 года в Стамбуле, накануне открытия Берлинского конгресса 1878 года.

Великобритания обязалась помочь Османской империи «силой оружия» поскольку Российская империя, одержав верх в очередной русско-турецкой войне, смогла присоединить Батум, Ардаган и Карс, была нацелена на приобретение новых территории на востоке Малой Азии, населённых преимущественно армянами, курдами и грузинами. Взамен Османская империя согласилась на превращение острова Кипр в протекторат Великобритании.

В соответствии с договором, англичане получили право оккупации и управления островом при условии ежегодной выплаты в казну 99 799 фунтов стерлингов. Формально Кипр продолжал оставаться в составе Османской империи, что помогло успокоить представителей довольно многочисленной мусульманской общины (21 %), но фактически реальная власть перешла в руки британского верховного комиссара, чему поначалу радовались представители греко-православного большинства, так как британцы были нацелены на проведение ряда экономических реформ и улучшение транспортной инфраструктуры. Британский комиссар расположился в Лимассоле, который стал центром английской администрации, куда вкладывались достаточно большие по местным меркам средства.

Впрочем, целесообразность подписания конвенции вызвала серьёзные дебаты в самом британском парламенте. Так, премьер-министр Дизраэли направил королеве Виктории письмо, в котором он указал на важность Кипра для охраны индийской части империи. С другой стороны, либералы выразили сомнение в целесообразности установления протектората. В качестве аргументов приводились отсутствие удобной гавани на острове. К тому же целесообразность использования Кипра в качестве военной базы стала достаточно спорной и финансово затруднительной, особенно после появления британских баз в Египте, нуждавшихся в финансовых вливаниях.

Конвенция была аннулирована англичанами 5 ноября 1914 года в связи с вступлением Османской империи (Турции) в Первую мировую войну на стороне Германии, после чего Кипр был официально аннексирован Великобританией в качестве колонии.

Литература

● Кенкишвили С.Н. Русско-английские переговоры и заключение Кипрской конвенции (1878 г.) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Приложение. 2004. № 10. С. 33-46. 

● Кенкишвили С.Н. Из истории перехода Кипра под британское управление (1878 г.) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Приложение. 2004. № 7. С. 21-33. 

● Кенкишвили С.Н. Британская восточная политика 50-70-х гг. XIX в. как одна из предпосылок заключения Кипрской конвенции // Британские исследования. Сб. научных статей. Вып. 1. Р/н-Д., 2006. С. 192-207. 

● Кенкишвили С.Н. К вопросу о взаимосвязи англо-турецкой конвенции и Берлинского конгресса 1878 г. // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2004. № 4. С. 42-49.  https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimosvyazi-anglo-turetskoy-konventsii-i-berlinskogo-kongressa-1878-g/viewer

Примечания 

История Кипра
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Османской империи
Международные договоры XIX века
1878 год в политике
История Стамбула
Июнь 1878 года